Tychsen est un patronyme d'origine danoise notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Christian Tychsen (1910–1944), militaire allemand, SS-Obersturmbannführer (lieutenant-colonel) de la Waffen-SS ;
 Oluf Gerhard Tychsen (1734–1815), orientaliste et hébraïste allemand ;
 Thomas Christian Tychsen (1758–1834), théologien luthérien et orientaliste allemand.

Notes et références 

Homonymie de patronyme danois